Севиля може да се отнася за:

 Севиля, град в Испания
 Севиля, град в Колумбия
 Севиля, провинция в Испания
 Севиля, испански футболен отбор